

Aziende 
 TNK  – studio d'animazione giapponese

Codici 
 TNK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tununak (Alaska) (Stati Uniti)